

Cinema 
 Parnell – film del 1937 diretto da John M. Stahl

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Parnell – città della Contea di Iowa, Iowa
 Parnell – città della Contea di Nodaway, Missouri

Persone 
 Charles Stewart Parnell – politico irlandese
 Reg Parnell – pilota automobilistico britannico
 Thomas Parnell – poeta irlandese
 Tim Parnell – pilota automobilistico britannico
 Charles Parnell – attore statunitense